Теодор Пфайфер (; 20 октября 1853, Гейдельберг — 1929) — немецкий .

Учился у Ганса фон Бюлова и наиболее известен тем, что по материалам трёхгодичных занятий опубликовал в 1894 г., сразу после смерти фон Бюлова, его «Лекции» (). Эти лекции выдержали к 1908 г. шесть изданий, были переведены на несколько иностранных языков (в том числе на русский в 1896 г. Александром Буховцевым); в 1896 г. другой ученик фон Бюлова Виана да Мотта опубликовал к ним дополнение, вместе с которым книга Бюлова переиздавалась в дальнейшем.

Источники 

Академические музыканты Германии